Chiesa di San Giovanni Decollato – Avezzano
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Fidenza
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Firenze
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Grosseto
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Massa
 Chiesa di San Giovanni Decollato alle Case Rotte – Milano
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Montoggio
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Nepi
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Novara
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Palermo
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Pieve Terzagni
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Roma
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Rocchetta di Vara
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Scala
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Torino
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Trieste
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Venezia
 Chiesa di San Giovanni Battista Decollato – Monteferrante